Little Miss Nobody – film del 1916 diretto da John Gorman
Little Miss Nobody – film del 1917 diretto da Harry F. Millarde
Little Miss Nobody – film del 1923 diretto da Wilfred Noy
Little Miss Nobody – film del 1933 diretto da John Daumery
Little Miss Nobody – film del 1936 diretto da John G. Blystone